Współczynnik załamania (ang. Index Of Refraction)
 Instytut Ochrony Roślin
 Instytut Dzieł Religijnych (wł. Istituto per le Opere di Religione), bank watykański